Хе́йден Кри́стенсен (; род. , Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадский актёр, получивший мировую известность благодаря исполнению роли Энакина Скайуокера во второй и третьей частях трилогии-приквелов Джорджа Лукаса «Звёздные войны». В 2022 году вернулся к роли Дарта Вейдера в сериале «Оби-Ван Кеноби».

Ранние годы 
Хейден Кристенсен родился 19 апреля 1981 года в Ванкувере, Канада, в семье канадского программиста датского происхождения Дэвида Кристенсена и американского спичрайтера итало-шведских кровей Эли Нельсон. Детство Хейдена проходит в Торонто, где он посещает школу. Кристенсен ― один из четырех детей, у него есть старший брат по имени Туве, старшая сестра Хейса и младшая сестра Кейлен. Кристенсен был спортсменом в средней школе, играл в хоккей и теннис.

Он проводил лето на Лонг-Айленде со своей бабушкой со стороны матери, Розой Шварц, и посещал Актерскую студию в Нью-Йорке. Кристенсен также учился в Нью-йоркской драматической программе в Юнионвилльской средней школе в Маркхэме, Онтарио. Однажды он отправился на кастинг вместе с сестрой, в результате она получила роль в рекламе чипсов Pringles, а он начал сниматься в рекламных роликах, включая рекламу сиропа от кашля в 1988 году.

Карьера 

Помимо работы на телевидении, Кристенсен начинает появляться и на большом экране. После эпизодических ролей в нескольких картинах, самая известная из которых — дебютный фильм Софии Копполы «Девственницы-самоубийцы» (1999), он получает приглашение принять участие в съёмках семейной драмы «Жизнь как дом» (2001). Героем Кристенсена становится трудный подросток Сэм Монро, пытающийся разобраться в своих непростых отношениях с отцом.

12 мая 2000 года Кристенсен объявил, что будет сниматься в роли взрослого Энакина Скайуокера в фильмах «Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов» (2002) и «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов» (2005). Ранее Скайуокер был изображен Джейком Ллойдом в детстве в «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999). Директор по кастингу рассмотрел около 1500 других кандидатов, прежде чем режиссёр Джордж Лукас выбрал Кристенсена. Агент, представлявший интересы актёра, выслал Лукасу пилотный эпизод сериала «Выше земли», в котором на тот момент Хейден играл главную роль.

Актёрская игра Кристенсена воспринимается неоднозначно. Роль в фильме «Жизнь как дом» принесла Кристенсену награду Национального совета кинокритиков США и номинацию на премию «Золотой глобус» как лучшему исполнителю второго плана, в то время как его работа в «Звёздных войнах» была неоднократно удостоена антипремии «Золотая малина» как худшая роль второго плана. 

Далее он получил положительные отзывы за фильм «Афера Стивена Гласса», в котором рассказывается правдивая история журналиста Стивена Гласса, который, как было обнаружено, фабриковал истории в качестве автора для New Republic и других изданий.

В 2005 году получил премию Young Hollywood Awards / Молодой Голливуд. За роль в фильме «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов», несмотря на полученную им антипремию «Золотая малина», был номинирован на Сатурн как лучший киноактёр. Также был номинирован на «Сатурн» как лучший актёр в 2003 году за роль в фильме «Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов».

В 2003 году получил приз компании «Шопар» как лучший молодой актёр. Фильм «Афера Стивена Гласса» был хорошо воспринят как зрителями, так и кинокритиками (99 % положительных отзывов), но по неясным причинам не участвовал в каких-либо номинациях на «Оскар».

В период с 2006 по 2007 год он снялся в фильме «Наркоз» с Джессикой Альбой, а также в фильме  «Я соблазнила Энди Уорхола». Они получили номинацию на  премию Золотая малина за худшую экранную пару. Затем последовала роль в фильме «Телепорт» с Кристенсеном в главной роли, компанию ему составила Рейчел Билсон. Фильм был выпущен в 2008 году. Затем Билсон и Кристенсен снова снялись вместе в фильме «Нью-Йорк, я люблю тебя».

В октябре 2009 года Кристенсен приступил к съёмкам фильма ужасов «Исчезновение на 7-й улице» режиссёра Брэда Андерсона. Следующей работой Кристенсена в кино была роль в боевике «Мальчики-налётчики» с Идрисом Эльбой и Полом Уокером, выпущенной в США 27 августа 2010 года. В анимационном фильме «Квантовый квест: Космическая одиссея» Кристенсен озвучил персонажа по имени Джаммер.

В 2010 году Кристенсен подал в суд на сеть USA Network по обвинению в том, что они украли его идею для сериала «Дорогой доктор». В иске утверждается, что он встретился с представителями USA Network, чтобы представить аналогичный сценарий под названием Housecalls. Во время встречи ему не сообщили, что аналогичная программа находится в разработке. Хотя федеральный судья сначала отклонил иск Кристенсена в 2011 году, в июне 2012 года Апелляционный суд 2-го округа отменил это решение и вернул дело в окружной суд для дальнейшего разбирательства, что считалось юридической победой Кристенсена.

20 мая 2013 года, во время Каннского кинофестиваля, российская компания Enjoy Movies объявила о создании Glacier Films, компании-альянса с Кристенсеном и его братом Туве. В течение трёхлетнего периода Glacier Films была намерена снять 11 малобюджетных фильмов стоимостью 1,5 миллиона долларов каждый. Съёмки первого проекта «Ограбление по-американски» с Кристенсеном, Эдриеном Броуди и Джорданой Брюстер в главных ролях начались в июне 2013 года. Это римейк фильма Стива Маккуина «Большое ограбление банка в Сент-Луисе». В 2014 году он снялся в боевике «В изгнании» вместе с Николасом Кейджем.

В 2015 году Кристенсен снялся в фильме «90 минут на небесах» по мотивам одноимённого бестселлера. В 2015 году начались съёмки неизданного фильма ужасов о нацистских зомби времён Второй мировой войны под названием «Нежить», главную роль в котором сыграл Кристенсен. В 2017 году он снялся в боевике «Первое убийство» вместе с Брюсом Уиллисом. В 2018 году он снялся в канадско-американской романтической комедии «Маленькая Италия» с Эммой Робертс, в том же году вышел фильм «Последний человек» с его участием.

В 2019 году Кристенсен вернулся к роли Энакина Скайуокера, озвучив эпизодическую роль персонажа в «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». 10 декабря 2020 года во время мероприятия Investor Day 2020 Disney+ 2020 было объявлено, что Кристенсен повторит свою роль Энакина Скайуокера / Дарта Вейдера в ограниченном сериале «Оби-Ван Кеноби» на канале Disney+. 22 октября 2021 года сообщалось, что Кристенсен также повторит роль в сериале «Асока» от Disney+.

Личная жизнь 
Встречался со своей коллегой по фильму «Телепорт» (2008) Рэйчел Билсон до августа 2010. В ноябре того же года пара возобновила отношения. 21 мая 2014 года стало известно, что пара ожидает появления первенца. 29 октября 2014 года у них родилась дочь, которую назвали Брайер Роуз Кристенсен. В сентябре 2017 стало известно, что Хейден и Рэйчел снова расстались.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 

Лауреаты премии «Золотая малина»
Актёры мыльных опер Канады
Выпускники Актёрской студии